

Lokalizacje

Niemcy 
 Maisach – dzielnica Oppenau
 Maisach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürtsenfeldbruck
 Maisach – rzeka, dopływ Amper
 Maisach – rzeka, dopływ Lierbach
 Maisach – rzeka, dopływ Rotach